Баркю́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Монтань-Баск. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64093.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 185 км южнее Бордо, в 35 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 734 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 458 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 350 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 350 активных жителей работали 329 человек (176 мужчин и 153 женщины), безработных было 21 (10 мужчин и 11 женщин). Среди 108 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи